Ба́лтер — еврейская фамилия:
 Балтер, Алла Давидовна (1939—2000) — актриса.
 Балтер, Борис Исаакович (1919—1974) — советский прозаик и переводчик, сценарист.
 Балтер, Гита Абрамовна (1911—1985) — советский музыковед и музыкальный педагог.
 Балтер, Сэм (1909—1998) — американский баскетболист и комментатор.